Bellifontaine peut désigner :

 le féminin singulier de « bellifontain », désignation d'un gentilé de Fontainebleau, commune française en Seine-et-Marne ;
 Bellifontaine (Somme), ancienne commune française de la Somme, aujourd'hui intégrée à Bailleul.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France